Eurypylos ou Eurypyle est un nom d'origine grecque ( / Eurúpulos) qui peut désigner plusieurs personnages mythologiques :
 Eurypyle, une reine des Amazones nubiennes ;
 Eurypyle fils d'Évémon, un des meneurs achéens de la guerre de Troie ;
 Eurypyle fils de Déxamène, héros de Patras parfois identifié avec le précédent ;
 Eurypyle fils de Télèphe, guerrier troyen de la guerre de Troie ;
 Eurypyle roi de Cos, fils de Poséidon ;
 Eurypyle roi de Libye, également fils de Poséidon ;
 Eurypyle fils de Téménos, un des Héraclides ;
 Eurypyle fils de Thestios, un des chasseurs de Calydon.